Yesterday o Yesterdays, en inglés: ayer, puede referirse a:

Música 
Yesterday
 «Yesterday» (1965), canción de la banda The Beatles
 «Yesterday» (1999), canción de Shanice
 «Yesterday» (2009), canción de Toni Braxton
 «Yesterday» (2016), canción de Lil Peep

Yesterdays
 Yesterdays (2005-), banda de progressive rock de Hungría
 Yesterdays (1975), álbum de la banda Yes
 Yesterdays (2009), álbum de Keith Jarrett
 Yesterdays (2014), álbum de la banda Pennywise
 «Yesterdays» (1933), canción del musical Roberta
 «Yesterdays» (1991), canción de la banda de hard rock Guns N' Roses

Cine 
 Yesterday (1968), película húngara
 Yesterday (1968), documental de Raúl da Silva
 Yesterday (1981), película protagonizada por Vincent Van Patten
 Yesterday (1985), película de Radoslaw Piwowarski - ganadora de la Concha de Oro (Festival de San Sebastián)
 Yesterday (2002), película de Yun-su Jeong
 Yesterday (2004), película de Darrell James Roodt
 Yesterday (2019), película de Danny Boyle